Кадиївська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Кадиївська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район